Обще́ственное здоро́вье — изучение и разработка стратегических и тактических организационных, медико-социальных предложений, направленных на охрану и повышение уровня здоровья населения и качества медицинской помощи.

По характеру деятельности, общественное здоровье — это изучение оздоравливающего эффекта, а также неблагоприятного влияния социальных факторов и условий на здоровье населения и его групп и выработка научно обоснованных рекомендаций по устранению и предупреждению вредного для здоровья людей влияния социальных условий и факторов в интересах охраны и повышения уровня общественного здоровья. (Большая медицинская энциклопедией (БМЭ. 3-е изд. — Т. 25. — С. 60).

Объектом исследования общественного здравоохранения являются: пользователи услуг медицинских учреждений, учреждения здравоохранения, медицинский персонал, нормативные акты и другое.

Общественное здоровье и здравоохранение (также общественное здравоохранение) — раздел медицины, изучающий систему общественного здоровья и организации здравоохранения, а также социальные (общественные) проблемы здоровья населения. Это теоретическая основа здравоохранения.

История общественного здравоохранения 
Впервые социальная гигиена упоминается в 70-х гг. XIX в. в работе Португалова «Вопросы общественной гигиены».
 1903 г. —  издает журнал по социальной гигиене.
 1905 г. — Альфред Гротьян основал научное общество по социальной гигиене и медицинской статистике.
 1912 г. — Альфред Гротьян начал читать доцентский курс в Берлинском университете.
 1918 г. — музей социальной гигиены в Москве, который возглавил Мальков.
 1920 г. — музей преобразован в НИИ социальной гигиены.
 1920 г. — первая кафедра социальной гигиены в Берлине.
 1922 г. — кафедра социальной гигиены в МГУ.

Предмет исследования социальной гигиены 
В отечественной литературе существуют разные трактовки понятия социальной гигиены.

 Впервые в отечественной литературе термин был применён русским социал-гигиенистом В. О. Португаловым в работе «Вопросы общественной гигиены» (СПб., 1873).

 Первый Нарком здравоохранения России Н. А. Семашко считал социальную гигиену одной из основ разработанной им модели здравоохранения советского периода:

Основная задача социальной гигиены состоит в том, чтобы глубоко изучить влияние на здоровье человека социальной среды и разработать эффективные мероприятия по устранению вредных влияний этой среды.

 И. В. Венцова и Ю. А. Шиланис, монография «Социальная гигиена в СССР» (М., 1976):

Наука, изучающая закономерности влияния социальных и экономических факторов на здоровье различных социальных групп населения и дающая теоретическое обоснование государственных и общественных мероприятий по охране и укреплению здоровья общества.

 Советский энциклопедический словарь (М., 1980, стр. 1259):

Область медицины, изучающая влияние социальных факторов на состояние здоровья населения, в СССР — теоретическая основа здравоохранения.

 Большая медицинская энциклопедия (1985, т. 24):
Наука о закономерностях общественного здоровья и здравоохранения.

Актуальные проблемы, изучаемые социальной гигиеной 
 изучение теоретических и организационных основ здравоохранения
 изучение влияния социальных условий и образа жизни на здоровье населения
 разработка критериев оценки общественного здоровья
 разработка научных прогнозов в области охраны здоровья населения
 исследование проблем народонаселения и их связей с общественным здравоохранением
 исследование процессов урбанизации
 изучение экологии человека
 исследование социальных, экономических и медицинской значимости здравоохранения как общественной системы и разработка рациональных путей её развития
 изучение правовых и этических основ здравоохранения
 изучение потребностей населения в медицинской помощи и вариантов её в амбулатории и стационаре
 разработка санитарных и эпидемиологических аспектов здравоохранения
 разработка социально-экономических и медицинских мероприятий профилактики
 разработка комплекса программ снижения и ликвидации наиболее распространенных и тяжелых заболеваний (туберкулез, сахарный диабет, СПИД)
 разработка вопросов планирования и управления лечебно-профилактической помощью населения.
 разработка проблем экономики здравоохранения и его финансирования
 разработка мероприятий по пропаганде и реализации здорового образа жизни, гигиеническому обучению и воспитанию
 разработка мероприятий и действий при стихийных бедствиях и других экстремальных ситуациях

Основные задачи 
 изучение состояния здоровья населения и влияние на него социальных факторов (экономических, средовых и т. д.)
 разработка методик и методология изучения здоровья населения.
Объект исследования: общество в целом, социальная группа, коллектив, а также обслуживающая их система здравоохранения.

Основные методы исследований общественного здравоохранения 
 исторические методы
 статистические методы (санитарно-статистический)
 методы эксперимента и моделирования
 методы экономических исследований
 метод экспертных оценок
 методы социологических исследований
 метод системного анализа
 эпидемиологические методы
 медико-географические методы

Уровни изучения здоровья 
 индивидуальный
 групповой
 региональный

См. также 
 Гигиена

Примечания

Литература 
 Социальная гигиена и организация здравоохранения: Учебник для учащихся мед. училищ по спец. «Гигиена, санитария, эпидемиология» / И. Б. Зеленкевич, Н. Н. Пилипцевич, К. Н. Анищенко и др. ; Под ред. И. Б. Зеленкевича, Н. Н. Пилипцевича. — Минск: Выш. шк., 2000. — 286 с. — ISBN 985-06-0575-8; 4000 экз.

Ссылки 
 Banque de données en santé publique (BDSP) — база данных по общественному здравоохранению во Франции

Здравоохранение
Гигиена